Альтшвендт () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Шердинг.  . Официальный код  —  41401.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Зёберль (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии